Wahlkreis Barnim steht für folgende Wahlkreise in Brandenburg:

Landtagswahlkreise:

Bundestagswahlkreise: